A 11 115-ös számú mellékút egy körülbelül 3 kilométer hosszú országos közút-szakasz a Visegrádi-hegységben, Pest megye és Komárom-Esztergom megye határvidékén. A népszerű kirándulóhelynek számító Dobogó-kő megközelítési útja.

Nyomvonala
Az 1111-es útból ágazik ki a Pest megyei Pilisszentkereszt és a Komárom-Esztergom megyei Esztergomhoz tartozó Pilisszentlélek közigazgatási határának közvetlen közelében – Kétbükkfa-nyereg kirándulóhelynél –, de szentléleki területen. Néhány méter után visszalép Pest megye területére, majd jó 1 kilométer után ismét Esztergomi területen kanyarog. Csak Pilisszentkereszt Dobogókő településrészének első házai előtt lép ismét szentkereszti területre. Teljes hossza valamivel kevesebb, mint 3 kilométer, a dobogókői buszfordulónál, a Dobogó-kő 699 méter magas csúcsa közelében ér véget.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 2.

Jegyzetek

11115
Pest megye mellékútjai
Esztergom
Pilisszentkereszt